György Enyedi ist der Name folgender Personen:
* György Enyedi (Unitarier) (1555–1597), ungarischer unitarischer Bischof
 György Enyedi (Geograph) (1930–2012), ungarischer Geograph